Seznam največjih hotelov na svetu vsebuje hotele s kapaciteto vsaj 1000 sob.

Sklici

Hoteli